Una fractura es la separación bajo presión en dos o más piezas de un cuerpo sólido. En Wikipedia, puede estar referido a:

 Fractura ósea en medicina se aplica a los huesos de los seres vivos.
 Fractura (geología) 
 Fractura (política)
 Fractura en ingeniería, se refiere a la rotura de cualquier elemento resistente.
 Fractura metabólica, desequilibrio del metabolismo social entre el ser humano y la naturaleza.